Dr. Klein steht für:

 Dr. Klein (Unternehmen), Finanzvertrieb
 Dr. Klein (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie (2014–2019)